Società Polisportiva Ars et Labor 1907, SPAL 2013, equip italià de futbol de la ciutat de Ferrara.
 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, servei de la diputació de Barcelona per donar suport als ajuntaments en la salvaguarda i posada en valor del seu patrimoni arquitectònic.